371-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Полк формировался с 19.01.1944 года в Московском военном округе, в посёлке Мамонтовка Пушкинского района Московской области.

В составе действующей армии с 15.06.1944 по 24.11.1944 и с 30.12.1944 по 09.05.1945.

На вооружении полка находились самоходные артиллерийские установки СУ-76.

Вошёл в состав 99-й гвардейской стрелковой дивизии.

14.06.1944 года разгрузился на станции Оять.

C 21.06.1944 года участвует в Свирско-Петрозаводской операции. Был выведен на берег реки Свирь для стрельбы прямой наводкой по целям, обнаруживших себя после артиллерийской подготовки. Переправился через Свирь на понтонах к 13:00 22.06.1944.

В августе 1944 года выведен из состава дивизии, спешно переброшен в Псков, откуда пошёл в наступление в общем направлении на Ригу.

После взятия Риги в ноябре 1944 года отправлен в резерв, был пополнен и направлен на Магнушевский плацдарм на Висле южнее Варшавы откуда пошёл в наступление с частями армии 23.02.1945 участвует в освобождении Познани.

В ходе Берлинской операции 23.04.1945 участвует во взятии города Кёпеник, затем ведёт бои непосредственно в правительственных кварталах Берлина.

Полное наименование 
 371-й гвардейский самоходно-артиллерийский Познанский Краснознамённый ордена Суворова полк

Укомплектованность 
Полк был укомплектован по штату № 010/484 1943 года
 Личного состава — 225
 СУ–76М — 21
 БА–64 — 1
 Автомашин ЗИС-5 — 20.
 ГАЗ–АА — 20
 Ремонтная летучка ГАЗ-М — 1.
 Походная зарядная станция — 1.
 Водомаслогрейка — 2.
 Автокухня — 2.
 Додж — 1.
 Виллис — 1.
 Тракторы — 2.
 Мотоциклы — 5.
 Бензовоз — 1.

Подчинение

Командиры 
 Кибаль Виктор Андреевич, майор

Награды и наименования

Память

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 15 танковых, самоходно-артиллерийских и мотоциклетных полков со сроками их вхождения в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Самоходно-артиллерийские полки СССР во время Великой Отечественной войны
Советская гвардия
Гвардейские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году